Bijgebouw bij een boerderij, bedoeld voor het koelen van melk voordat het wordt verwerkt.
't Melkhuisje, een Hilversums tennispark